Змагання зі спортивної ходьби на 20 кілометрів серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 відбулися 19 серпня вздовж району Понтал.

Рекорди 
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань 

Час місцевий (UTC−3).

Результати 
Попередження Спортсмени з трьома попередженнями автоматично дискваліфікуються DQ
 ~ - Втрата контакту з покриттям
 > - Зігнуте коліно

DNF = Не фінішувала
DQ = Дискваліфікована

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Жінки
Жінки